Critical Mass  bezeichnet:
 Kritische Masse in der Kernphysik
 Critical Mass (Aktionsform), monatliches Radfahrereignis
 Critical Mass (Gruppe), niederländische Happy-Hardcore-Gruppe
 Critical Mass – Wettlauf mit der Zeit, US-amerikanischer Actionfilm
 ein Spin off des Spieles Duke Nukem aus dem Jahr 2011
Siehe auch:
 Kritische Masse (Begriffsklärung)